Akrami ist der Nachname der folgenden Personen:
 Ali Maisam Akrami (* 1993), afghanischer Fußballspieler
 Hasan Akrami (* 1984), iranischer Fußballschiedsrichter